Гран-при Германии 1978 года — одиннадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1978 года. Автогонки прошли  30 июля 1978 года на трассе Хоккенхаймринг в ФРГ.

На старте гонки произошли сразу два столкновения: Йохен Масс и Ханс-Йоахим Штук не поделили трассу между собой, а Патрик Депайе остался на обочине после контакта с машиной Патрика Тамбе. Марио Андретти выиграл очередную гонку в сезоне. Рольф Штоммелен и Джеймс Хант были дисквалифицированы за нарушение правил заезда на пит-лейн.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме